Bluck ist der Familienname folgender Personen:
 John Bluck (* 1943), neuseeländischer anglikanischer Geistlicher
 Nigel Bluck, neuseeländischer Kameramann